Нагутская — станция в Ставропольском крае. Известнось приобрело благодаря тому, что  здесь в 1914 году родился Юрий Владимирович Андропов. Является частью села Солуно-Дмитриевское. Кроме того, является Железнодорожным узлом на линии «Минеральные воды».

Является туристическим местом в селе, в 1984 году был установлен бюст Юрию Андропову. Сама станция была основана в 1868 году, выключена в состав села в 1918 году. Является местом ожесточенных боёв советской армии против немецких войск, входит в перечень «Историчеких мест Ставропольского края».

История 
С 1868 года в составе Ставропольской губернии. В 1914 году там родился будущий генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов, в результате чего позже был установлен его бюст.

После небольшого перерыва после Первой Мировой войны станция была включена в состав самого посёлка, спустя некоторое время там был запущен маршрут на линии «Минеральные воды». В 1930-е годы было развито сельское хозяйство, рядом со станцией.

В годы Великой Отечественной войны станция была освобождена от немецкого-фашистских захватчиков, после на доме рядом со станцией установлена памятная доска. Позже была открыта железная дорога в село Невинномысская.

Станции Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги